

Книги 
 «Анна на шее» — рассказ А. П. Чехова.
 «Ариадна» — рассказ А. П. Чехова.
 «Белолобый» — рассказ А. П. Чехова.
 «Вторая книга джунглей» — сборник рассказов Редьярда Киплинга.
 «Вывод» — рассказ Максима Горького.
 «Каприз Олмейера» — дебютный роман Джозефа Конрада.
 «Машина времени» — научно-фантастический роман Герберта Уэллса.
 «Плавучий остров» — роман Жюля Верна.
 «Скорбь Сатаны» — мистический роман английской писательницы Марии Корелли.
 «Смерть богов. Юлиан Отступник» — роман Дмитрия Мережковского.
 «Старуха Изергиль» — рассказ Максима Горького.
 «Три года» — повесть А. П. Чехова.
 «Хлеб» — роман русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка.
 «Челкаш» — рассказ Максима Горького.

Родились 
 22 марта — Бела И́ллеш, венгерский писатель, журналист и драматург. Один из основоположников революционной литературы в Венгрии (умер в 1974).
 17 апреля –  Йон Виня, румынский прозаик и поэт (умер в 1964).
 20 апреля — Хосе Мансисидор, мексиканский писатель, драматург, публицист, эссеист (умер в 1956).
 11 мая — Джидду Кришнамурти, индийский философ и писатель (умер в 1986).
 1 (13) мая — Лариса Рейснер, советская писательница (умерла в 1926).
 10 августа — Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель (умер в 1958).
 21 сентября (3 октября) — Сергей Александрович Есенин, русский советский поэт (умер в 1925).
 8 декабря — Броне Буйвидайте, литовская поэтесса (умерла в 1984).
 Джим Фелан, ирландский писатель (умер в 1966).

Умерли 
 7 января — Леоне Фортис, итальянский писатель и журналист (род. в 1827).
 21 февраля (5 марта) — Николай Семёнович Лесков, русский писатель (родился в 1831).
 28 февраля — Милорад Попович Шапчанин, сербский поэт и прозаик (родился в 1841).
 9 марта — Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель (родился в 1836).
 25 апреля — Генрих фон Литров, австрийский прозаик (родился в 1820).
 29 августа — Франсиско Наварро Вильослада, испанский писатель  (родился в 1818).
 21 октября — Луиза Энн Мередит, британско-австралийская писательница, поэтесса (род. в 1812).
 5 (17) декабря — Николай Павлович Жандр, русский морской офицер, писатель, поэт, драматург и переводчик (родился в 1818).
  25 декабря — Рауль д’Авила Помпейя, бразильский писатель (род. в 1863).